Маратон у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржан је 31. августа на улицама Париза док је сам финиш трке био на стадиону Стад де Франс.

Титулу светске првакиње из Едмонтона (Канада) 2001. није бранила Лидија Сајмон из Румуније.

Земље учеснице 
Учествовало је 69 атлетичарки из 30 земаља.

  Бахреин (1)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Етиопија (5)
  Зеленортска Острва (1)
  Италија (5)
  Јапан (5)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (1)
  Кенија (3)

  Кина (3)
  Мађарска (1)
  Мароко (2)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Португалија (1)
  Руанда (1)
  Румунија (5)
  Русија (5)
  Свазиленд (1)

  САД (5)
  Северна Кореја (4)
  Србија и Црна Гора (1)
  Танзанија (1)
   Уједињено Краљевство (1)
  Француска (5)
  Француска Полинезија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (3)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2003. 
23. август 2003.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2003. године је пре почетка светског првенства (23. августа 2003) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2003.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
,

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешније такмичарке једне екипе које су завршиле трку. Тај услов испунило је само 10 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном